Франсиско Гарсиа Орус (, 28 сентября 1930, Барселона — 11 сентября 2011, там же) — испанский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионата Испании 1965 г.

В составе сборной Испании участник командного первенства Европы 1961 г. и Кубка Клары Бенедикт 1966 г.

В 1966 г. представлял Испанию в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Гарсиа Оруса  в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Гарсиа Оруса  на сайте 365Chess

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Родившиеся в Барселоне
Умершие в Барселоне
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам